Trollsmultronsläktet (Drymocallis) är ett släkte av rosväxter. Trollsmultronsläktet ingår i familjen rosväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rosväxter